2004 Голяма награда на Монако е 51-вото за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 23 май 2004 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако